Cramer er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Birgitte Cramer
 Carl Friedrich Cramer
 Ernst Cramer
 Floyd Cramer
 Gabriel Cramer
 Johann Andreas Cramer
 Johann Baptist Cramer
 John Antony Cramer
 Karl Eduard Cramer
 Morten Cramer
 Peter Cramer

Efternavne